Эдуа́рд Гаври́лович Конова́лов — русский поэт, переводчик, историк искусства.

Биография 
Родился 23 января 1936 на Ставрополье. Окончил Московский институт иностранных языков (1958) и Высшую партийную школу (1977). Член Союза писателей России.

Библиография

Сборники стихов 
 «Выбор» (М., 1997)
 «Разнотравье» (М., 1998)
 «Листопады» (М., 1999)
 «Изборник» (М., 2001)
 «Распутица» (М., 2003)
 «Годы» (М., 2005).

Подборки стихов в антологиях 
 «Я помню чудное мгновенье» (М., 2000)
 «Душа России» (М., 2004)
 «Академии поэзии 2004».

Отзывы 
 А. Русакова, Над страной листопад, «Лит. Россия», № 27, 6 июля 2001 г.;
 С. Кедрина, Этот терпкий привкус годов, «Московский литератор» , № 7, апрель, 2006 г.

Переводы 
Перевел с английского языка романы, которые вышли в издательстве «АСТ», в том числе:
 Бакстер М. Небо на ладони (2003)
 Браун С. По своей воле (1997); Дитя четверга (1997)
 Брискин Ж. Всё и немного больше (1996)
 Бойл Э. Герой моего романа (2005)
 Деверо Дж. Горный цветок (2007)
 Джеффрис С. В постели с принцем (2007)
 Джойс Б. Опасное влечение (2002)
 Джонсон С. и др. Соблазнительное пари (2001)
 Донован К. Навстречу любви (2003)
 Дрейк Ш. Неистовая принцесса (1995); Приди, рассвет (2000)
 Карр Дж. Из жизни звезд (1995)
 Квик А. Сюрприз (1997); Кольца Афродиты (1998); Компаньонка (2005)
 Куин Дж. Ярче солнца (2000)
 Линдсей Дж. Ангел во плоти (1996); Милая плутовка (1998)
 Литтон Дж. Вернись ко мне (2003)
 Лонг Дж. Э. Танец страсти (2008)
 Лоуэлл Э. Только он (1994); Только моя (1994); Только ты (1994); Только любовь (1996); Зимний огонь (1997)
 Лоуренс С. Идеальный любовник (2004)
 Паркер Ю.- М. Великосветский скандал (2000)
 Пембертон М. Далекий берег (1999)
 Плейн Б. Пожар страсти (2001)
 Пулитцер Р. Тайны Палм-Бич (2000)
 Рич М. Л. Отважный спаситель (2000)
 Робинс С. Скандальные намерения (2004)
 Роджерс Р. Ночная бабочка (1998)
 Сент-Джайлс Дж. Его тайные желания (2007)
 Смит Б. Д. Невинная грешница (2003)
 Стоун К. Светлая полночь (2002)
 Фауст Р. Когда она была плохой (1996)
 Флурной Ш. Безрассудное желание (1998)
 Хантер М. Неисправимый грешник (2006)
 Хармон Д. Сущий дьявол (2002)
 Хингстон С. Как поцеловать героя (2001)
 Хилл С. Миссис де Уинтер (2000)
 Хоккинс К. Похищенный жених (2008)

Многие из перечисленных романов неоднократно переиздавались в последующие годы.

В 2008 издал «Новый полный биографический словарь русских художников» (М., «Эксмо»), включающий свыше 2700 живописцев, графиков, иконописцев, миниатюристов, граверов, скульпторов, медальеров, мозаичистов России с древнейших времен до второй половины XX века. Словарь содержит также статьи о писателях, ученых, декабристах, оставивших заметный след в русском изобразительном искусстве.

Литература 
 На пороге XXI века, Всероссийский автобиобиблиографический ежегодник, том 1, М., 2004, с. 153.

Выпускники Московского лингвистического университета
Поэты России
Переводчики России
Члены Союза писателей России
Родившиеся в Ставропольском крае